Кабаљос има више значења:

 Кабаљос (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кабаљос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику